Renneville kan syfta på:
 Renneville, Ardennes
 Renneville, Eure
 Renneville, Haute-Garonne